

Localidades

Pilot Point (Alasca)
Pilot Point (Texas)

Desambiguações de topônimos